Descrittore (informazione) –  termine di indicizzazione utilizzato per documenti inseriti in archivio;
Descrittore di file – in un sistema operativo Unix e Unix-like, numero intero non negativo che rappresenta un file, una pipe o un socket aperto da un processo;
Descrittore molecolare – in chimica, sistema utilizzato per caratterizzare e raffrontare le molecole;
Descrittore di segmento – in informatica, nelle architetture Intel x86 rappresenta una unità di segmentazione utilizzata per la traslazione di un indirizzo logico in un indirizzo lineare.